Beatrice Jérôme a écrit plusieurs articles du journal Le Monde, elle écrit surtout sur la démographie.

Journalistes actuels du Monde

Anciens journalistes du Monde

Références